Дрептатя може да се отнася за:

 „Дрептатя“, румънски вестник, издаван в Тимишоара, Австро-Унгария, от 1894 до 1895 година;
 „Дрептатя“, арумънски вестник, издаван в Солун, Османската империя, от Ахиле Пинета от 1911 до 1912 година;
 „Дрептатя“, румънски вестник, издаван в Кишинев, Румъния, от Константин Ное в 1920 година;
 „Дрептатя“, румънски вестник на Националната селска партия, излизал от 1927 до 1947 година и възстановен в 1990 година като вестник на Християндемократическата национална селска партия.